Olga af Grækenland kan henvise til:

 Olga Konstantinovna af Rusland (1851-1926) – datter af storfyrst Konstantin Nikolajevitj af Rusland og gift med kong Georg 1. af Grækenland
 Olga af Grækenland (1880-1880) – datter af kong Georg 1. af Grækenland
 Olga af Grækenland (1903-1997) – datter af prins Nikolaos af Grækenland og gift med prins Paul af Jugoslavien
 Olga af Grækenland (født 1971) – datter af prins Michael af Grækenland og gift med prins Aimone af Savoyen-Aosta, hertug af Apulien